Dracaena (hagedis), een hagedissengeslacht
Dracaena (plant), een plantengeslacht